Абаджиев (Абаджиева) — болгарская и македонская фамилия.

Абаджиев 
 Абаджиев, Борислав (род. 1963) — болгарский боксёр.
 Абаджиев Васко (1926—1974) — болгарский скрипач-виртуоз.
 Абаджиев, Георги (1910—1963) — болгарский и македонский писатель.
 Абаджиев, Георги (генерал) (1859—1940) — болгарский военный деятель.
 Абаджиев Георгий (1892—?) — болгарский велосипедист.
 Абаджиев Димитар (род. 1965) — болгарский политик.
 Абаджиев Иван (род. 1930) — болгарский политик.
 Абаджиев, Иван (1932—2017) — болгарский тяжелоатлет.
 Абаджиев Михаил (род. 1935), болгарский тяжелоатлет.
 Абаджиев Нестор (1851—?) — болгарский трейдер.
 Абаджиев Никола (1883—1941) — болгарский скрипач.
 Абаджиев, Стефан (род. 1934) — болгарский футболист.
 Абаджиев Юра (род. 1965) — болгарский писатель.

Абаджиева 
 Абаджиева Лилия (род. 1966) — болгарский театральный режиссёр.

См. также 
 Абаджи